Anders And kan syfta på:

 Anders And (seriefigur) –danska namnet på Kalle Anka
 Andreas And (–1317), medeltida domprost i Uppsala.